Дуван (род)
 Дуван (производ)